Мира́нда Джейн Ри́чардсон (; род. 3 марта 1958 года) — британская актриса, известная по ролям королевы Елизаветы I в британском комедийном телесериале «Чёрная Гадюка» (1986—89 гг.), миссис Виктор («Империя Солнца», 1987), Джуд О’Хары («Жестокая игра», 1992), Ингрид Флеминг («Ущерб», 1992), леди Ван Тассель («Сонная Лощина», 1999) и Риты Скитер («Гарри Поттер и Кубок огня», 2005; «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1», 2010).

Обладательница двух «Золотых глобусов», премии BAFTA и двукратная номинантка на премию «Оскар».

Биография

Ранняя жизнь 
Миранда Ричардсон родилась в городе Саутпорте, графство Ланкашир. Она вторая дочь домохозяйки Марианны Джорджины Таунсенд и Уильяма Алана Ричардсона, начальника отдела маркетинга. Семья Миранды принадлежала к среднему классу. С ранних лет Миранда демонстрировала артистический талант. Первоначально она хотела учиться на ветеринара, однако её брезгливость сделала это невозможным.

Карьера

Личная жизнь 
Ричардсон живёт в Западном Лондоне с двумя кошками Отис и Уолдо, и собаками Лив и Иво. Увлекается рисованием, прогулками, садоводством, модой, соколиной охотой и музыкой.

Фильмография

Телевидение

Награды и номинации 
Полный перечень наград и номинаций — на сайте IMDB

Награды 
 1993 — Премия BAFTA — лучшая женская роль второго плана, за фильм «Ущерб»
 1993 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в комедии или мюзикле, за фильм «Колдовской апрель»
 1995 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, телесериале или телефильме, за фильм «Фатерлянд»

Номинации 
 1988 — Премия BAFTA TV — лучшая женская роль, за телесериал «Второй экран»
 1993 — Премия BAFTA — лучшая женская роль второго плана, за фильм «Жестокая игра»
 1993 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль второго плана, за фильм «Ущерб»
 1993 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль второго плана, за фильм «Ущерб»
 1994 — Премия BAFTA — лучшая женская роль, за фильм «Том и Вив»
 1995 — Премия «Оскар» — лучшая женская роль, за фильм «Том и Вив»
 1995 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская в драме, за фильм «Том и Вив»
 1998 — Премия BAFTA TV — лучшая женская роль, за телесериал «Танец музыки времени»
 1999 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в мини-сериале, телесериале или телефильме, за мини-сериал «Великий Мерлин»
 2000 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль второго плана в мини-сериале, телесериале или телефильме, за фильм «Неопровержимые улики»
 2004 — Премия BAFTA TV — лучшая женская роль, за телесериал «Потерянный принц»
 2005 — Премия «Золотой глобус» — лучшая женская роль в мини-сериале, телесериале или телефильме, за телесериал «Потерянный принц»
 2011 — Премия BAFTA — лучшая женская роль второго плана, за фильм «Сделано в Дагенхэме»

Примечания

Ссылки 
 Фотографии М. Ричардсон + полная её фильмография
 Неофициальный сайт

Лауреаты премии BAFTA
Киноактрисы Великобритании